Prowincja Chonburi – prowincja (changwat) Tajlandii
 Chonburi FC – tajski klub piłkarski
 „Chonburi” – syjamski torpedowiec typu Trat z lat 30. XX wieku i okresu II wojny światowej